Un bonheur trop fragile (titre original : Almost a Crime) est un roman écrit par l'écrivaine anglaise Penny Vincenzi paru en 1999.

Résumé 
Riches, séduisants, influents... Octavia et Tom Fleming forment un couple en vue et envié de tous. S'ils délaissent parfois à regret leurs trois enfants, c'est pour mieux se croiser lors des fréquents déjeuners et cocktails auxquels ils sont conviés. Complices à la ville et en affaires, ils ont été désignés par la presse comme exemple parfait du "mariage de pouvoir". Jusqu'au jour où Octavia découvre chez elle un insolite mouchoir de dentelle...

L'étonnement fait vite place au doute avant que s'impose l'évidence : Tom a une liaison. Pour Octavia, le monde s'écroule... Et ni Louise, sa meilleure amie, fragile jeune femme éprouvée par la mort de son second enfant, ni Félix Miller, son père, possessif et puissant, opposé dès le début à son mariage avec Tom, ne peuvent lui apporter le soutien dont elle a besoin. Humiliée, meurtrie, elle n'en est que plus résolue à savoir... et déclenche malgré elle une cascade d'événements dramatiques dont rien ni personne, dans l'entourage doré des Fleming, ne sortira indemne.

Remarque 
Une grande fresque romanesque dans laquelle les destinées de multiples personnages s'entrecroisent, et qui nous plonge au cœur d'un monde glamour et huppé : celui de la haute bourgeoisie anglaise où enjeux professionnels et sentimentaux se mêlent inextricablement.

Roman britannique paru en 1999